Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Дом дружбы народов» в Ижевске находится на улице Орджоникидзе в Первомайском районе города.

История 
В 1961 году на базе заводского клуба им. 1 Мая был построен Дворец культуры «Октябрь» Ижевского механического завода. В 2003 году здание было передано на баланс Министерства национальной политики Удмуртии и реконструировано.

В 2003 году в законе о бюджете Удмуртской Республики было предусмотрено создание учреждения. В 2007 году появился устав Государственного учреждения Удмуртской Республики «Дом Дружбы народов». Учреждение культуры было создано в рамках мероприятий, посвящённых 450-летию вхождения Удмуртии в состав Российского государства.

В 2008 году здание ДК «Октябрь» было реконструировано по проекту архитекторов  и . Общая площадь составляет 6 тыс. м². Открытие состоялось 3 сентября 2008 года. В 2011 году Государственное учреждение Удмуртской Республики «Дом Дружбы народов» было переименовано в Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Дом Дружбы народов».

Первым директором Дома Дружбы народов был , с 2009 по 2015 годы Дом Дружбы народов возглавлял . С 1 сентября 2015 года директором является .

Описание 

Залы:
 Зал торжественных мероприятий (300 мест)
 Музыкальный салон
 Конференц-зал
 Многофункциональный зал (200 мест)
 Банкетный зал (160 мест)
 Репетиционный зал
 Зал бракосочетаний

Подразделения:
 Этнокультурный отдел
 Отдел международного и финно-угорского сотрудничества
 Учебно-методический отдел
 Информационно-издательский отдел
 Отдел социокультурной деятельности

В здании Дома проводятся выставки, конкурсы, конференции в сфере государственной национальной политики. Здесь проводились III Конгресс народов Удмуртии, II финно-угорский фестиваль молодёжной этнокультуры «Палэзян», удмуртский национальный праздник «Гербер», традиционный межнациональный Новый Год и др.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Культура Ижевска
Здания и сооружения Ижевска